Finbar (voornaam), Ierse jongensnaam
Finbarr (circa 550–circa 620), bisschop van Cork